Консультативная группа политических партий () — широкая коалиция политических партий Индонезии. Предварительное совещание руководства партий, на котором была достигнута договорённость о создании BPP, прошло 27 февраля 1951 года. Официально начала действовать 31 марта 1951 года, тогда же была принята её Основная программа, основанная на идеях индонезийского национализма. Консультативная группа провозгласила в числе своих целей полную политическую независимость Индонезии, а также разрыв соглашений круглого стола, которые нарушали суверенитет страны. Кроме того, она выступала за национализацию ключевых отраслей экономики, освобождение политических заключённых, земельную реформу, право рабочих на забастовки, немедленное проведение выборов в парламент и возвращение Индонезии Западного Ириана .

В Консультативную группу политических партий входили: Коммунистическая партия Индонезии (), Движение за мусульманское воспитание (), Индонезийский мархаэнистский рабочий союз (), Индонезийский исламский союз (), Партия труда (), Мурба (), Индонезийская крестьянская партия (), Национальная народная партия (), Партия великой Индонезии () и Индоевропейская националистическая партия ().

Первоначально члены Консультативной группы, в особенности компартия, предложили Индонезийской национальной партии присоединиться к ним, но руководство этой партии отклонило предложение. После этого Консультативная группа фактически прекратила свою деятельность .

Примечания 

Политические партии Индонезии
Коалиции партий